Билир-Кюель, Билир-Кюёль() — топоним в России якутского происхождения.

 Билир-Кюель — озеро, на р. Ыарга-Юрях, координаты 61°31'	111°59’
 Билир-Кюель — озеро, между р. Бадяриха и р. Огороха, координаты 68°07'	146°59’
 Билир-Кюель — озёра, на правом берегу р. Буор-Юрях, координаты 69°24'	141°43’
 Билир-Кюель — озеро, между р. Омулёвка и р. Ясачная, координаты 65°01'	151°09’
 Билир-Кюель — озеро, в правобережье р. Джарджан, восточнее оз. Нюкускан, координаты 68°57'	124°32’

Примечания

См. также 
Билир-Кюеле